Blankenstein est un nom propre.

Patronyme 

 Hermann Blankenstein (1829-1910), architecte prussien
 John Blankenstein (1949-2006), arbitre néerlandais de football.

Toponyme 

 Blankenstein, commune allemande située en Thuringe.

Bâtiment 
 Le palais Blankenstein, palais urbain de Vienne (Autriche).